Jeziora noszące tę nazwę:
 Untersee – część Jeziora Bodeńskiego w Niemczech
 Untersee – jezioro w Szwajcarii
 Untersee – jezioro na Antarktydzie

Zobacz też 
 Bodanrück-Untersee